Mitew ist der Familienname folgender Personen:

 Juri Mitew (1958–2022), bulgarischer Biathlet
 Thomas Mitew (* 1968), deutscher Eishockeyspieler